Die Umaghlessi Liga 2015/16 war die 27. Spielzeit der höchsten georgischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 13. August 2015 und endete am 22. Mai 2016.

Titelverteidiger war der FC Dila Gori.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Relegation 
Der Vierzehnte Baia Sugdidi trat gegen den Dritten der zweiten Liga FC Kolcheti Chobi um den Verbleib in der IFA Premiership an.

|}

Torschützenliste

Weblinks 

 Umaghlessi Liga auf der Seite des georgischen Fußballverbandes
 Tabelle auf soccerway.com

Einzelnachweise 

2015
Fußballsaison 2015/16